Armytage ist der Familienname folgender Personen:

 Bertram Armytage (1869–1910),  australischer Polarforscher
 Harry William Hugh Armytage (1890–1967), britischer Offizier und Hamburger Stadtkommandant 1945/46

Siehe auch:
 Armitage